Danas (serbokroatisch für heute) ist der Name mehrerer Zeitschriften in Jugoslawien bzw. Serbien und Kroatien:
 Danas (Belgrad), Tageszeitung in Belgrad, gegründet 1997
 Danas (Belgrad 1934), Zeitschrift in Belgrad, gegründet 1934, noch im selben Jahr wieder eingestellt
 Danas (Zagreb), politische Wochenzeitschrift in Zagreb, gegründet 1982, eingestellt 1995

Danas ist auch der Spitzname der deutschen Damen-Hockey-Nationalmannschaft

Danas ist auch ein litauischer männlicher Vorname:
Danas Augutis (* 1980), Politiker, Vizeminister der Umwelt
Danas Rapšys (* 1995), Schwimmer